Der Bergdoktor – serie letteraria da cui è tratta l'omonima serie TV
Un dottore tra le nuvole (Der Bergdoktor) – serie televisiva austro-tedesca in onda dal 1992 al 1999
Der Bergdoktor – serie televisiva tedesca del 2008, remake dell'omonima serie del 1992
 Der Bergdoktor – Serienspecial – film TV del 2010